Hamburger Hütte ist der Name folgender Schutzhütten:

 Rudolf-Hamburger-Hütte im Gesäuse, Österreich
 Hamburger Hütte in den Ortleralpen, Südtirol, siehe Berglhütte